

Localidades
Hodge (Luisiana)
North Hodge
East Hodge

Outros
14466 Hodge
Teoria de Hodge

Ou ainda:
Hodges

Desambiguação